Конецпольський () — польське прізвище.

 Кшиштоф Конецпольський
 Станіслав Конецпольський
 Ян Олександр Конецпольський

Див. також 
 Конецпольські

Польські прізвища